Simon Appelquist, född 27 april 2000 i, är en svensk ishockeyspelare som spelar för Strömsbro IF i Hockeyettan. Appelquists moderklubb är Brynäs IF och med den spelade han även som ungdom och junior vilket ressulterade i ett SM-brons i U16 2016. Efter att endast ha spelat två matcher under säsongen valde Appelquist att avsluta hockeykarriären hösten 2022.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 2000
Levande personer
Män
Spelare i Hanhals Hockey
Spelare i Linden Hockey
Spelare i Mörrums GoIS
Spelare i Nybro Vikings
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare